Саша Илич е бивш сръбски футболист, атакуващ полузащитник, футболен треньор, старши треньор на ЦСКА. 

Легенда и дългогодишен капитан на Партизан Белград. Има близо 800 мача за клуба, като е футболистът с най-много мачове в историята на Партизан. С над 100 отбелязани гола с екипа на гробарите, Илич е един от любимците на феновете. Има 37 мача и 4 гола за националния тим на Сърбия.

Кариера 
Илич дебютира с екипа на Партизан на 26 октомври 1996 г. в мач срещу Борац Чачак, завършил 10:0 за „черно-белите“. Това е и единственият му мач през сезон 1996/97. На 23 август 1997 г. вкарва първия си гол в мач срещу Войводина (Нови Сад). През този сезон Саша успява да си спечели титулярно място, изигравайки 25 мача. През 1998 г., след продажбата на капитана Иван Томич в Рома, Илич е избран за капитан, като по това време е само на 20 години. С годините Саша се превръща в един от любимците на феновете. Той редовно вкарва над 10 гола на сезон. През сезон 1999/00 Илич и Матея Кежман вкарват общо 46 гола, а Партизан набира актив от 101 точки в първенството, но губят титлата, изоставайки на 4 точки от Цървена звезда. През 2001 г. „гробарите“ печелят купата на страната, а Саша вкарва победният гол на финала. През сезон 2001/02 става шампион с Партизан. На 17 април 2002 г. вкарва първия си гол за националния тим на СР Югославия в мач срещу Литва. През 2003/04 г. Илич играе в групите на Шампионската лига, а треньор на „гробарите“ е Лотар Матеус. Успява да се наложи и в националния отбор на Сърбия и Черна гора, под ръководството на Илия Петкович.

В началото на 2004 г. е взет под наем от Селта Виго, където треньор е Радомир Антич. Илич изиграва 13 мача и вкарва 1 попадение, което е във вратата на Реал Мадрид. През лятото на 2004 г. се връща в Партизан и отново става капитан, след като Владимир Ивич е трансфериран в Борусия Мьонхенгладбах. Саша помага на отбора да спечели титлата на страната и да достигне 1/16 финал в Купата на УЕФА.

През юли 2005 г. е купен от Галатасарай, където отново играе с любимия си номер 22. Илич вкарва още в дебюта си, става голмайстор на отбора и шампион на Турция. Участва с националния отбор на Сърбия на Мондиал 2006, където вкарва попадение на Кот Д'Ивоар. На следващия сезон играе в групите на Шампионската лига, където отбелязва на ПСВ и Ливърпул. „Лъвовете“ обаче завършват последни в групата си. В първенството Илич отбелязва 10 попадения.

През лятото на 2007 г. Лотар Матеус взима Саша в Ред Бул Залцбург, но германският треньор напуска поста си няколко дни по-късно. В първия си сезон за австрийския тим халфът играе отлично, ставайки един от основните играчи. На 6 септември 2008 г.изиграва последния си мач за националния отбор на Сърбия, казвайки, че иска да даде път на по-млади футболисти. През 2008/09 изиграва само 3 мача и на полусезона е даден под наем в Лариса. Там Саша изиграва 12 мача и вкарва 1 гол в евротурнирите срещу АИК. През септември 2009 г. е наказан от ръководството на Ред Бул Залцбург заради залог в мача на „биковете“ срещу Лацио. Също така е запратен и в дублиращия отбор.

На 22 януари 2010 г. полузащитникът се завръща в Партизан. Повторният си дебют прави срещу Борац Чачак. След отказването на Младен Кръстаич, Илич за трети път става капитан на „гробарите“. През юли 2012 г. удължава договора си. На 22 октомври 2016 г. счупва рекорда на Момчило Вукотич за най-много изиграни мачове с екипа на Партизан, записвайки своя мач номер 792 с черно-бялата фланелка. На 2 юни 2022 е назначен за старши треньор на ЦСКА.

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт (не се обновява от 2009)
 Профил на national-football-teams.com
 Профил на transfermarkt.de

Сръбски футболисти
Футболисти на Партизан
Футболисти на ФК Селта
Футболисти на Галатасарай
Футболисти на Ред Бул Залцбург